Suša (gmina Orle) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Orle
 Suša (gmina Gorenja vas-Poljane) – wieś w Słowenii, w gminie Gorenja vas-Poljane
 Suša (gmina Ig) – wieś w Słowenii, w gminie Ig
 Suša (gmina Lukovica) – wieś w Słowenii, w gminie Lukovica